Kim Magnusson (filmproducent), Deens filmproducent
 Kim Magnusson (wielrenner), Zweeds wielrenner